Die Liste der Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1953 enthält alle Spieler, die in der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1953 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während Warszawa in allen Runden die gleichen acht Spieler einsetzte, spielten bei Kraków und Poznań zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 37 Spieler zum Einsatz, von denen 29 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbeste Spieler waren Jerzy Sowiński, Krystyna Hołuj (beide Gliwice), Zbigniew Solecki, Janusz Migaj (beide Warszawa) und Orest Słobodzian (Kraków) mit je 3 Punkten aus 3 Partien. Außer diesen erreichte auch Aleksander Wierzejewski (Poznań) 100 %, dieser spielte eine Partie.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "J" bezeichnet Jugendliche, ein zusätzliches "W" Frauen
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ZS Ogniwo Warszawa

ZS Kolejarz Kraków

AZS Gliwice

ZS Spójnia Poznań

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 1953
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1953